Dante (Dakota do Sul) — cidade no estado de Dakota do Sul, Estados Unidos
Dante (Devil May Cry) — personagem do jogo eletrônico/anime Devil May Cry
Dante 01 — filme de 2008
Dante XXI — álbum da banda Sepultura, lançado em 2006
Dante's Peak — filme de 1997
Dante's Inferno — single lançado em 2011
Dante Valtar Maroni — Policial Gaúcho das Forças Especiais de Porto Alegre
2999 Dante — asteroide

Desambiguações de antropônimos